Tofana bezeichnet:

 eine Gebirgsgruppe in den Dolomiten, siehe Tofane
 eine Felsformation im Harz, siehe Tofana (Harz)
 drei italienischen Giftmischerinnen im 17. und 18. Jahrhundert, siehe Tufania
 eine Skipiste in Cortina d’Ampezzo, siehe Olimpia delle Tofane